Antonija Grigorowa-Burgowa (, ur. 7 grudnia 1986 w Warnie) – bułgarska biegaczka narciarska, w Pucharze zadebiutowała w Ruce 2 grudnia 2007 zajmując 68. miejsce.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bułgarscy biegacze narciarscy
Bułgarscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Warnie
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018